Rdest (Polygonum L.) – rodzaj roślin należących do rodziny rdestowatych. Pod względem taksonomicznym jest to bardzo trudny rodzaj, o zmieniającej się klasyfikacji na przestrzeni lat. W pierwotnym, szerokim ujęciu ustalonym przez Karola Linneusza (Polygonum sensu lato), rodzaj ten obejmuje ponad 200 gatunków. Ponieważ w ujęciu tym rodzaj ma charakter parafiletyczny od wielu lat różni taksonomowie proponują nowe ujęcia mające na celu wyodrębnienie rodzajów monofiletycznych. Współczesne publikacje taksonomiczne wyodrębniają w miejscu dawnego rodzaju rdest (Polygonum sensu lato) szereg drobniejszych rodzajów, spośród których we florze Polski przedstawicieli mają: Polygonum sensu stricto, Persicaria, Bistorta, Fallopia. W polskim piśmiennictwie z zakresu nomenklatury botanicznej zaadaptowano wyodrębnienie rodzaju Fallopia nazywając go odrębną nazwą polską jako „rdestówka”. Dodatkowo wyodrębnionemu rodzajowi Reynoutria nadana została nazwa „rdestowiec”. Nazwa „rdest” pozostaje w użyciu w stosunku do pozostałych rodzajów wydzielanych z szerokiego ujęcia rodzaju Polygonum.

Morfologia 
Charakterystyka rodzaju Polygonum w wąskim ujęciu (sensu stricto):
 Pokrój Rośliny zielne zwykle jednoroczne, rzadziej byliny, także rośliny drewniejące. 
 Łodyga Prosto wzniesione lub płożące, zwykle nagie, rzadziej brodawkowane.
 Liście Łodygowe, skrętoległe (naprzeciwległe tylko u P. humifusum), siedzące lub ogonkowe. Gatka przejrzysta, biała lub srebrzysta, gładka, rozpadająca się na włókna lub zupełnie. Blaszka liściowa równowąska, lancetowata, owalna, całobrzega.
 Kwiaty Zebrane w kłosokształtne kwiatostany lub wyrastające pojedynczo, bezszypułkowe lub krótkoszypułkowe. Kwiaty obupłciowe. Urnowaty lub dzwonkowaty okwiat jest 5-listkowy, nie powiększa się podczas owocowania, jest biały, zielonkawy lub różowy. Pręciki w liczbie od 3 do 8, niektóre mogą być zredukowane do prątniczków. Słupki zwykle 3, rzadziej 2, zakończone główkowatymi znamionami.

Systematyka 
 Synonimy taksonomiczne 
Avicularia (Meisner) Börner, Centinodium (H. G. L. Reichenbach) Montandon, Discolenta Rafinesque
 Pozycja systematyczna
Rodzaj z plemienia Polygoneae i podrodziny Polygonoideae w obrębie rodziny rdestowatych Polygonaceae.
 
Pod względem taksonomicznym jest to bardzo trudny rodzaj, o zmieniającej się klasyfikacji na przestrzeni lat. W pierwotnym, szerokim ujęciu ustalonym przez Karola Linneusza (Polygonum sensu lato), rodzaj ten obejmuje ponad 200 gatunków. Ponieważ w ujęciu tym rodzaj ma charakter parafiletyczny od wielu lat różni taksonomowie proponowali nowe ujęcia mające na celu wyodrębnienie rodzajów monofiletycznych. Przełomowy charakter miała publikacja Kerstin Haraldson z 1978, bowiem jej klasyfikacja została później w dużym stopniu potwierdzona dalszymi dowodami, w tym molekularnymi. W efekcie współczesne publikacje taksonomiczne wyodrębniają w miejscu dawnego rodzaju rdest (Polygonum sensu lato) następujące rodzaje: Polygonum sensu stricto (z włączeniem lub wyodrębnieniem drobnego rodzaju Polygonella), Persicaria, Bistorta, Oxygonum, Fallopia, Pteropyrum, Atraphaxis i Calligonum. Rodzaje te wchodzą w skład dwóch plemion – Polygoneae i Persicarieae. Plemię Polygoneae obejmuje 7–8 rodzajów, w tym: Calligonum, Atraphaxis, Polygonum (sensu stricto), Fallopia, Pteropyrum. 

W wąskim ujęciu w obrębie rodzaju Polygonum (sensu stricto) wyróżnia się w zależności od ujęcia wielu drobnych taksonów od ok. 20 do ok. 65 gatunków.

 Pozycja rodzaju na tle kladogramu podrodziny Polygonoideae

 Gatunki rdestów występujące w Polsce
Spośród gatunków zaliczanych do rodzaju Polygonum w wąskim ujęciu na terenie Polski występują (wszystkie reprezentują sekcję Polygonum):

 rdest nadbrzeżny Polygonum oxyspermum C. A. Mey. & Bunge ex Ledeb. s. – gatunek w Polsce wymarły
 rdest piaskowy Polygonum arenarium Waldst. & Kit. – efemerofit 
 rdest pokrewny Polygonum affine D. Don
 rdest ptasi Polygonum aviculare L.
 rdest rozłożysty Polygonum patulum M. Bieb. – efemerofit 

 Z gatunków zaliczanych do rodzaju Polygonum sensu lato w Polsce występują (jako rodzime lub dziczejące):

 klasyfikowane do rodzaju Bistorta: 
 rdest himalajski Polygonum amplexicaule D.Don – właśc. Bistorta amplexicaulis (D. Don) Greene
 rdest wężownik Polygonum bistorta L. – właśc. Bistorta officinalis Delarbre
 rdest żyworodny Polygonum viviparum L. – właśc. Bistorta vivipara (L.) Delarbre

 klasyfikowane do rodzaju Persicaria:
 rdest łagodny, r. wielkokwiatowy Polygonum mite Schrank – właśc. Persicaria mitis (Schrank) Holub.
 rdest mniejszy Polygonum minus Huds. – właśc. Persicaria minor (Huds.) Opiz
 rdest nepalski Polygonum nepalense Meisn. – właśc. Persicaria nepalensis (Meisn.) H.Gross – zadomowiony antropofit
 rdest ostrogorzki, r. wodny, pieprz wodny Polygonum hydropiper L. – właśc. Persicaria hydropiper (L.) Delarbre
 rdest plamisty Polygonum persicaria L. – właśc. Persicaria maculosa Gray
 rdest szczawiolistny Polygonum lapathifolium L. – właśc. Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre
 rdest wschodni Polygonum orientale L. – właśc. Persicaria orientalis (L.) Spach – efemerofit 
 rdest ziemnowodny Polygonum amphibium L. – właśc. Persicaria amphibia (L.) Delarbre
 rdest Bungego Polygonum bungeanum Turcz. – właśc. Persicaria bungeana (Turcz.) Nakai – efemerofit 

 klasyfikowane do rodzaju Koenigia:
 rdest wielkokłosowy Polygonum polystachyum Wall. ex Meisn. – właśc. Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal – zadomowiony antropofit

 Wybór z pozostałych gatunków rodzaju Polygonum sensu stricto sekcji Polygonum
 Polygonum achoreum S.F. Blake
 Polygonum argyrocoleon Steud. ex Kunze
 Polygonum fowleri B.L.Rob.
 Polygonum glaucum Nutt.
 Polygonum marinense T.R.Mert. & P.H.Raven
 Polygonum plebeium R.Br.
 Polygonum ramosissimum Michx.
 Polygonum striatulum B.L. Rob.

 Gatunki rodzaju Polygonum sensu stricto sekcji Duvaria (występują głównie w Ameryce Północnej)
 Polygonum bidwelliae S.Watson
 Polygonum bolanderi W.H. Brewer
 Polygonum californicum Meisn.
 Polygonum cascadense W.H.Baker
 Polygonum douglasii Greene
 Polygonum engelmannii Greene
 Polygonum heterosepalum M.Peck & Ownbey
 Polygonum hickmanii H.R.Hinds & Rand.Morgan
 Polygonum majus (Meisn.) Piper
 Polygonum minimum S. Watson
 Polygonum nuttallii Small
 Polygonum paronychia Cham. & Schltdl.
 Polygonum parryi Greene
 Polygonum polygaloides Meisn.
 Polygonum shastense Brewer ex A.Gray
 Polygonum spergulariiforme Meisn. ex Small
 Polygonum tenue Michx.
 Polygonum utahensis Brenckle & Cottam

Przypisy 

Rdestowate